Šutalo ist der Familienname folgender Personen:

 Boško Šutalo (* 2000), kroatischer Fußballspieler
 Josip Šutalo (* 2000), kroatischer Fußballspieler